Филипп Емельянович Максименко  (1852—1935) — первый директор Московского инженерного училища ведомства путей сообщения в 1896—1905 гг.; заслуженный профессор.

Биография 
Родился в 1852 году. Учился в 7-й Санкт-Петербургской гимназии. В 1874 году окончил Институт инженеров путей сообщения императора Александра I. В 1876 году был назначен репетитором института, с 1884 года — экстраординарный профессор по кафедре строительной механики. В следующем году был избран и утверждён конференц-секретарём, с оставлением в занимаемой должности. Оставаясь профессором, в 1886 году он был назначен членом Учебного комитета Министерства путей сообщения. С 1889 года — ординарный профессор. Кроме этого, с 1890 года состоял в должности секретаря совета, а с 1893 года был инспектором института, с оставлением в должности ординарного профессора.

В 1886 году был назначен директором Московского высшего инженерного училища; заслуженный профессор, руководитель кафедры гидравлики и гидравлической лаборатории училища, которая ныне носит его имя. В 1925—1929 гг. был директором научно-исследовательского института при МИИТе.

Был награждён орденом Св. Анны 2-й степени.

Скончался в 1935 году.

Библиография 
 Элементарный расчет поясных и раскосных заклепочных соединений : Пособие для студентов высш. техн. заведений / Сост. Ф. Максименко, репетитор Ин-та инж. пут. сообщ. имп. Александра I Санкт-Петербург : тип. М-ва пут. сообщ. (А. Бенке), 1881
 Устойчивость сооружений : Своды, стропила и стены : Излож. по Н. М. Соколову / [Проф. Ф. Максименко] — СПб.: лит. Л. Ф. Ганштеттера, 1887. — [8], 181 с., 4 л. черт.: табл.
 Подробный каталог приборов Физического кабинета и Гидравлической лаборатории Института инженеров путей сообщения с кратким обзором физических явлений / Сост. Г. Мерчинг, канд. физ.-мат. наук, инженеров пут. сообщ. Санкт-Петербург : тип. Ю. Н. Эрлих, 1887.
 Элементарное рассмотрение скалывающих сил при изгибе: Пособие для студентов высш. техн. учеб. заведений / Сост. Ф. Е. Максименко, э.-о. проф. Ин-та инж. пут. сообщ. имп. Александра I. — СПб.: тип. Ю. Н. Эрлих, 1887. — [2], 98, II с., 3 л. черт.: табл.
 Курс гидравлики: Лекции, чит. в Ин-те инж. пут. сообщ. имп. Александра I / Сост. Ф. Е. Максименко, инж. пут. сообщ., э.-орд. проф. Ин-та инж. пут. сообщ. имп. Александра I и преп. Горн. ин-та. Вып. 1—5. — СПб.: тип. инж. Ю. Н. Эрлих, 1888—1891. — (Сборник Института инженеров путей сообщения императора Александра I).
 Расчет заклепочных соединений: Пособие для студентов высш. техн. заведений / Сост. Ф. Е. Максименко, инж. пут. сообщ., э.-о. проф. Ин-та инж. пут. сообщ. имп. Александра I и преп. Горн. ин-та. — 2-е изд., доп. — Санкт-Петербург : тип. инж. Ю. Н. Эрлих, 1889. — [4], 56 с.
 Строительная механика: Лекции, чит. в Горн. ин-те Ф. Е. Максименко. — СПб.: лит. А. Иконникова, 1892/3 — 80 с., 85 ил.
 Атлас водопроводных сооружений: пособие при составлении проектов водоснабжения / Ф. Е. Максименко, ординарный профессор Института инженеров путей сообщения. — М.: Ин-т инженеров путей сообщения имп. Александра I, 1898. — Вып. 1 и 2.
 Водопроводы в древности: водопроводы в Иерусалиме, Карфагене, Риме и др. городах. (рукопись)
 Курс гидравлики : Руководство для слушателей техн. учеб. заведений / Ф. Е. Максименко, проф. Моск. ин-та инж. пут. сообщ. — [Москва]: Гос. изд-во, 1921.

Примечания

Литература 
 
 Лёвин Б. Первый ректор МИИТа // Гудок. — 30 октября 2002.

Ссылки 

Выпускники Седьмой Санкт-Петербургской гимназии (Эвальда)
Выпускники института Корпуса инженеров путей сообщения
Преподаватели института Корпуса инженеров путей сообщения
Преподаватели Московского института инженеров путей сообщения (до 1917 года)